JAAA steht als Abkürzung für:
 Jamaica Athletics Administrative Association, Jamaikanischer Leichtathletikverband
 Japanese Amateur Athletic Association
 Journal of the American Academy of Audiology

Abkürzung